El nombre Edouard ha sido usado por siete ciclones tropicales en el océano Atlántico:
 Tormenta tropical Edouard (1984)
 Tormenta tropical Edouard (1990)
 Huracán Edouard (1996)
 Tormenta tropical Edouard (2002)
 Tormenta tropical Edouard (2008)
 Huracán Edouard (2014)
 Tormenta tropical Edouard (2020)